Cette page présente le classement de la première division belge de football féminin lors de la saison 1997-1998. 

Ce championnat est disputé par . Il est remporté par le RSC Anderlecht dont c'est le  et le  consécutif.

Classement final 

Championnat de Belgique féminin de football
D1 femme
D1 femme
Belgique